Godfrey Blunden (1906-1996), journaliste et auteur australien 
 Jeraldyne Blunden (1940-1999), danseuse et chorégraphe
 Michael Blunden (1986-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace